Condemned steht für:

 Condemned (US-amerikanische Band), eine US-amerikanische Brutal-Death-Metal-Band
 Condemned (schwedische Band), eine ehemalige schwedische Thrash-Metal-Band
 Condemned: Criminal Origins, einen Ego-Shooter
 der frühere Name der britischen Oi!-Band Condemned 84